АО «Национальный управляющий холдинг „Байтере́к“» — ключевой финансовый институт Правительства Казахстана, который был создан Указом Президента РК от 22 мая 2013 года. Холдинг «Байтерек» через свои дочерние организации является ключевым оператором в реализации государственных и правительственных программ и Плана нации «100 конкретных шагов».

В Холдинг входят: АО «Банк развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «ИО „Казахстанская ипотечная компания“», АО «ЭСК „KazakhExport“», АО «ФРП „Даму“», АО «QazTech Ventures», АО «Казына Капитал Менеджмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

Деятельность холдинга «Байтерек»

Стратегия холдинга «Байтерек» 
АО "НУХ «Байтерек» — интегрированный институт развития, включающий в себя 61 организацию, из них 11 дочерних организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу на праве собственности: 10 акционерных обществ со 100-процентным участием Холдинга и одно товарищество с ограниченной ответственностью с 97-процентным участием.

Миссией АО "НУХ «Байтерек» является содействие устойчивому экономическому развитию Республики Казахстан в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией — 2050».

Видение АО "НУХ «Байтерек» — ключевой институт Правительства Республики Казахстан, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем её диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Роль холдинга «Байтерек» в государственных программах 
Холдинг «Байтерек» является ключевым оператором в реализации государственных и правительственных программ и для Плана Нации — «100 конкретных шагов».

 План Нации — ведущий вызов конкурентоспособности
 Нурлы жол — государственная программа развития инфраструктуры 2015—2019
 Нурлы Жер — программа жилищного строительства
 Государственная программа индустриально-инновационного развития 2015—2019
 Дорожная карта бизнеса 2020

История развития холдинга «Байтерек» 
2013

АО "НУХ «Байтерек» создано в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571. Основная задача Холдинга — управление принадлежащими ему на праве собственности и переданными в доверительное управление пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц. В состав Холдинга вошли 10 институтов развития, ранее находившиеся под управлением государственных органов, и АО "Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына».

2014

Холдинг стал оператором Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015—2019 годы. В составе Холдинга создан инфраструктурный фонд Kazakhstan Infrastructure Fund с капитализацией 20 млрд тенге, выделенных из республиканского бюджета в 2013 и 2014 годах.

Для содействия инфраструктурному развитию страны Холдинг и АО «Казахстанский центр ГЧП» совместно создали ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства».

В структуре Холдинга создан Baiterek Venture Fund — венчурный фонд для инвестирования в приоритетные сектора экономики.

2015

В рамках 62-го шага «Плана нации — 100 конкретных шагов» инициирована программа «Лидеры конкурентоспособности — Национальные чемпионы» с целью содействия динамичному росту компаний-участников, которые могут стать конкурентоспособными лидерами в Евразийском экономическом союзе.

2016

Холдинг продолжил реализацию государственных и правительственных программ «Нұрлы жол», индустриально-инновационного развития на 2015—2019 годы, «Дорожная карта бизнеса — 2020».

Фонд гарантирования ипотечных кредитов преобразован в АО «ФГЖС».

В сентябре 2016 года принято решение о расширении мандата ТОО «Центр сопровождения проектов ГЧП» о переименовании в Фонд по финансированию и разработке проектной документации индустриальных и инфраструктурных проектов ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

2017

Актуализирована Стратегия развития АО "НУХ «Байтерек» на 2014—2023 годы. Утвержден Кодекс корпоративного управления АО "НУХ «Байтерек» в новой редакции.

Правлением утверждена Стратегия цифровизации АО "НУХ «Байтерек» на 2018—2023 годы. Введена в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационная система «Единый портал поддержки предпринимательства Digital Baiterek», обеспечивающая комплексную и клиентоориентированную поддержку бизнеса.

Дочерними организациями Холдинга, АО «БРК» и АО «ККМ», создан фонд прямых инвестиций DBK EquityFund размером 100 млн долл. США с целью капитализации проектов АО «БРК».

Холдингом проведены процедуры по оптимизации структуры, в частности, по АО «ИФК» реализованы доли участия по 4 проектам на общую сумму 337 млн тенге. По АО «НАТР» реализована доля участия в ТОО «Технопарк КазНТУ им. К. И. Сатпаева».

2018

Советом директоров утверждена Инвестиционная политика Холдинга в новой редакции, фокусирующаяся на проектах частного сектора экономики, которые способствуют устойчивому социально-экономическому развитию страны.

В декабре 2018 года размещен дебютный выпуск тенговых облигаций на сумму 77,7 млрд тенге со сроком обращения 15 лет на АО «Казахстанская фондовая биржа».

В 2018 году с помощью инструментов АО «БРК» введены в эксплуатацию 6 новых предприятий стоимостью 173 млрд тенге, в частности, построены Макинская птицефабрика в Акмолинской области, транспортно-логистический центр и новые мощности завода по розливу минеральной воды и напитков в Шымкенте, создан комплекс по производству железнодорожных колес в Павлодарской области, налажено производство моторного топлива экокласса К5 в Западно-Казахстанской области, модернизирован завод по производству минеральных удобрений в Мангистауской области.

В отчетном году при содействии АО «БРК-Лизинг» одобрены к финансированию 74 лизинговые сделки на общую сумму 54 млрд тенге, в частности, на приобретение двух воздушных судов для передачи в финансовый лизинг по заявке АО "Авиакомпания «Жетысу», строительство завода энергоэффективных архитектруных фасадов по заявке ТОО «КСМ Техновид», строительство завода по производству керамогранита и керамической плитки в г. Актобе по заявке ТОО «Зерде-Керамика Актобе» и иные проекты.

За 2018 год фондами с участием АО «ККМ» проинвестировано 5 проектов на сумму 46 млрд тенге, в частности, строительство ветровой электростанции (проинвестирован двумя фондами — DBK Equity Fund, АО «Baiterek Venture Fund»), строительство складских помещений, строительство магистрального газопровода «Сарыарка» и модернизация подвижного парка.

Холдинги Казахстана